Binna kan syfta på följande:
 Binna penicillata – en fjärilsart 
 Binna (vattendrag i Schweiz)